Wittenfelde ist ein Ortsname:
 in Deutschland:
 ein Siedlungsplatz im Ortsteil Epe der Stadt Bramsche in Niedersachsen
 eine Ortschaft der Gemeinde Sagard auf Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

 in Polen:
 die deutsche Bezeichnung der Orte:
 Bielice (Maszewo) (Wittenfelde, Kreis Naugard/Pommern)
 Witno (Wittenfelde, Kreis Greifenberg/Pommern)
 Witoszewo, Stadtteil von Elbląg (bis 1913: Wittenfelde, Kreis Elbing/Westpreußen)